Kvatrostrade ima više značenja:
 Kvatrostrade (Kjeti)
 Kvatrostrade (Peskara)